Albert II. Monaški (polno ime Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi), monaški knez, * 14. marec 1958, Monako.

Albert II. Monaški je trenutni vodja dinastije Grimaldi in knez Monaka. Je drugi otrok in edini sin Rainierja III. in ameriške igralke Grace Kelly. Njegovi sestri sta Caroline, princesa Hannovrska in princesa Stéphanie. Julija 2011 se je knez Albert poročil s Charlene Wittstock, s katero ima dva otroka. Prav tako je oče dveh otrok, rojenih pred poroko.

Knez Albert II. je eden najbogatejših plemičev na svetu s premoženjem v vrednosti več kot 1 milijardo dolarjev, ki vključuje zemljišča v Monaku in Franciji.

Zgodnje življenje

Albert se je rodil 14. marca 1958 v knežji palači v Monaku kot drugi otrok monaškega kneza in kneginje. Z rojstvom je bil prvi v vrsti na monaški prestol ter dvojni državljan kneževine Monako in Združenih držav Amerike, vendar se je v odrasli dobi ameriškemu državljanstvu odpovedal. Krščen je bil 20. aprila 1958 in njegova botra sta bila kraljica Viktorija Evgenija Španska in princ Louis de Polignac.

Šolal se je v šoli v Monaku in tam tudi diplomiral. V letih 1977−1981 je v ZDA študiral ekonomijo, politologijo, psihologijo, angleško literaturo, umetnostno zgodovino, antropologijo, geologijo, sociologijo, nemški jezik in glasbo. Diplomiral je iz političnih znanosti. Tekoče govori angleško, francosko, italijansko in nemško.

Športna kariera
Albert je bil navdušen športnik in je sodeloval pri krosu, metanju kopja, rokometu, judu, plavanju, tenisu, veslanju, jadranju, smučanju, skvošu in sabljanju. Leta 1985 je dosegel črni pas v judu.

Sodeloval je v tekmovanjih v bobu na zimskih olimpijskih igrah leta 1988, leta 1992, leta 1994, leta 1998 in leta 2002. Albert je bil nosilec monaške zastave na zimskih olimpijskih igrah leta 1988, 1994 in 1998. Od leta 1985 je član mednarodnega olimpijskega komiteja. Njegov stari oče John Brendan "Jack" Kelly in stric John Brendan "Kell" Kelly sta bila prejemnika medalj na poletnih olimpijskih igrah v veslanju.

Zasedba prestola
Monaška palača je 31. marca 2005 objavila, da bo dedni knez Albert prevzel dolžnosti svojega očeta kot regent, saj Rainier ni bil več sposoben opravljati svojih funkcij.  Dne 6. aprila 2005 je knez Rainier III. umrl in Albert ga je nasledil kot Albert II..

Prvi del ustoličenja kneza Alberta II. kot vladarja kneževine je bil 12. julija 2005 po koncu trimesečnega obdobja žalovanja za njegovim očetom. Jutranja maša v katedrali svetega Nikolaja, na kateri je predsedoval nadškof Monaka, častiti Bernard Barsi, je uradno zaznamovala začetek njegovega vladanja. Po tem se je Albert II. vrnil v knežjo palačo in gostil vrtno zabavo za 7000 Monačanov. Na dvorišču sta bila knezu kot simbol njegove umestitve podeljena dva ključa mesta in nato je knez imel govor. Večer se je zaključil s ognjemetom.

Drugi del njegove umestitve je bil 19. novembra 2005. Albert je bil ustoličen v katedrali svetega Nikolaja. Tam je bila v navzočnosti njegova družina. Plemiči iz 16 delegacij so bili navzoči na proslavi po vsej državi. Večer se je zaključil z izvedbo opere v Monte Carlu.

Vladanje

Julija 2005 je tako kot njegov pra-praded Albert I. odpotoval v Spitsbergen. Na tem potovanju je obiskal ledenika Lilliehöökbreen in Monacobreen. Albert se je tudi udeležil ruske arktične ekspedicije in 16. aprila 2006, na veliko noč, je dosegel severni tečaj.

Knez Albert je podpredsednik Princess Grace Foundation-USA (Fundacija kneginje Grace-ZDA), ameriške dobrodelne organizacije ustanovljene po smrti njegove matere leta 1982, in podpira umetnike v gledališču, plesu in filmu, kot jih je kneginja Grace v svojem življenju.

Leta 2006 je knez Albert ustvaril Fundacijo kneza Alberta II. Monaškega, ki nadaljuje zavezanost Monaka pri podpori trajnostnih in etičnih projektov po vsem svetu. Fundacija se osredotoča na tri glavne cilje: podnebne spremembe in razvoj obnovljivih virov energije; boj proti izgubi biotske raznovrstnosti; izboljšanje univerzalnega dostopa do čiste vode. Albert je tudi svetovni svetovalec Orphans International.

27. avgusta 2015 se je knez Albert opravičil za vlogo Monaka pri olajšanju deportacije skupno 90 Judov in članov odporniškega gibanja, od katerih jih je le devet preživelo. "Storili smo nepopravljivo, ko smo organom sosednjih držav izročili ženske, moške in otroke, ki so se zatekli k nam, da bi pobegnili pred preganjanjem, ki so ga utrpeli v Franciji," je dejal Albert na slovesnosti, kjer je bil na monaškem pokopališču spomenik v spomin na žrtve slovesno odkrit. "V stiski so prišli posebej zato, da bi dobili zatočišče pri nas, misleč, da bi našli nevtralnost."

Zasebno življenje
Knez Albert ima eno nezakonsko hčer Jazmin Grace Grimaldi in enega nezakonskega sina Alexandre Grimaldi-Coste. Oba otroka sta izključena iz monaškega nasledstva.
Knez Albert je spoznal nekdanjo južnoafriško plavalko Charlene Wittstock leta 2000 v Monaku. Skupaj sta bila prvič videna 10. februarja 2006 na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Torinu. Kot par sta se udeležila poroke švedske prestolonaslednice Viktorije in Daniela Westlinga v Stockholmu štiri dni pred oznanitvijo njune zaroke in poroke princa Williama, vojvoda Cambriškega in Catherine Middleton 29. aprila 2011. 

Njuna zaroka je bila objavljena 10 junija 2010, njuna poroka se je odvila v dveh dneh: obred civilne poroke je potekal 1. julija 2011, verski obred pa 2. julija 2011.

Kneginja Charlene je 10. decembra 2014 rodila dvojčka, princeso Gabriello Thérèse Marie in prestolonaslednika Jacquesa Honoré Rainiera.

Nazivi, grbi in monogrami

Nazivi
14. marec 1958 – 6. april 2005: Njegova presvetla visokost dedni knez Monaka, markiz Bauxa
6. April 2005 – 10. december 2014: Njegova presvetla visokost vladar knez Monaški, markiz Bauxa 
10. december 2014 - danes: Njegova presvetla visokost vladar knez Monaški

Grbi in monogrami
<center>
{| class="wikitable"
| <center>Grb kneza Alberta II. Monaškega
| <center>Kraljevi monogram kneza Alberta II.
| Skupni monogram kneza Alberta kneginje Charlene
|}

Predniki

Sklici

Zunanje povezave 
 Uradna biografija 
 

Albert II.
Monaški knezi
Tekmovalci v bobu Zimskih olimpijskih iger 1988
Tekmovalci v bobu Zimskih olimpijskih iger 1992
Tekmovalci v bobu Zimskih olimpijskih iger 1994
Tekmovalci v bobu Zimskih olimpijskih iger 1998
Tekmovalci v bobu Zimskih olimpijskih iger 2002
Člani Mednarodnega olimpijskega komiteja
Monaški tekmovalci v bobu
Nosilci reda za izredne zasluge Republike Slovenije
Nosilci velereda kralja Tomislava
Nosilci reda princa Danila I.
Nosilci reda za zasluge Republike Italije